Doxa (altgriechisch δόξα dóxa ‚Meinung‘) steht für:

 in der griechischen Philosophie ein Fürwahrhalten, siehe Meinung #Griechische Philosophie
 im Christentum die überweltliche Herrlichkeit Gottes, siehe Gloria
 beim Soziologen Pierre Bourdieu das unreflektierte Anerkennen gesellschaftlicher Machtverhältnisse, siehe Doxa (Soziologie)
 ein griechischer Zerstörer von 1906, siehe Niki-Klasse #Einsatzgeschichte der Doxa
 ein griechischer Zerstörer von 1940, siehe USS Ludlow (DD-438)
 Doxa SA, Schweizer Uhrenhersteller
 Doxa Records, Musiklabel

Siehe auch:
 Doxastische Logik
 Doxastischer Voluntarismus